

Sigle 
 Unlimited Register Machine – idealizzazione matematica di un computer

Codici 
 URM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uriman (Venezuela)